Ausläufer bezeichnet:
 ein von der Umgebung oft unscharf abgegrenztes Ende oder eine ebensolche seitliche Ausbuchtung eines geographischen Objektes
 Stolo, den Seitenspross einer Pflanze
 schweizerisch einen Boten

Siehe auch:

 auslaufen (Begriffsklärung)
 Auslauf (Begriffsklärung)
 auflaufen (Begriffsklärung)
 Auflauf (Begriffsklärung)
 Ablauf (Begriffsklärung)
 Abfluss (Begriffsklärung)